Ardit Krymi – calciatore albanese
 Giovanni Krymi – presbitero, patriota e rivoluzionario italiano